Loris Rouiller (Belmont-sur-Lausanne, Pfaffnau, 21 februari 2000) is een Zwitsers veldrijder die anno 2022 rijdt voor Cross Team Legendre

Palmares

Elite

Jeugd

Ploegen 
 2019 –  Corendon-Circus
 2020 –  Alpecin-Fenix
 2021 –  Alpecin-Fenix Development Team
 2022 –  Cross Team Legendre

Zwitsers veldrijder